Balle har flere betydninger:

Stednavne
 Balle (Bredsten Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bredsten Sogn
 Balle (Bryndum Sogn) – en bebyggelse i Bryndum Sogn
 Balle (Hadsten Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hadsten Sogn
 Balle (Kalvehave Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kalvehave Sogn
 Balle (Nørre Nissum Sogn) – en bebyggelse i Nørre Nissum Sogn
 Balle (Odder Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Odder Sogn
 Balle (Rosmus Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rosmus Sogn
 Balle (Silkeborg) – bydel i Silkeborg
 Balle Sogn (Silkeborg) – et sogn i Silkeborg Kommune
 Balle (Todbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Todbjerg Sogn
 Balle (Vester Nebel Sogn) – en bebyggelse i Vester Nebel Sogn

Andre betydninger
 Balle (runerister) - en svensk runerister fra 1000-tallet
 Balle (presset materiale) – en hø- eller halmballe pakket i en kompakt enhed. Bruges også i genvindingsindustri, hvor papir, pap, plast og lignende presses i baller.
 Balle (enhed) – mængdeenhed for papir, svarer til 20 ris

Se også
 Bal – møbelsnedkerværktøj til blankpolering af overflader
 Balde – en legemsdel
 Skideballe – en irettesættelse
 Balle, Nicolai Edinger – fra 1783 til 1808 biskop over Sjælland